

Letteratura 
All the Time in the World – breve racconto scritto da Arthur Charles Clarke nel 1952

Musica 
All the Time in the World – album del 2002 dei Jump5
All the Time in the World – album del 2002 dei Lazlo Bane
We Have All the Time in the World – tema di James Bond, scritto dal paroliere Hal David e dal compositore John Barry ed interpretato da Louis Armstrong
All the Time in the World – singolo del 2013 estratto dall'album "Now What?!" dei Deep Purple pubblicato nello stesso anno

Televisione 
Tutto il tempo del mondo (All the Time in the World) – ultimo episodio della quinta stagione di Alias